Натуральне число 1404
 1404 рік до нашої ери
 1404 рік нашої ери